Ultimo se poate referi la:

 Ultimo, Italia, comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia
 Ultimo, New South Wales, suburbie în Sydney, Australia